<span>Hell Can Wait — дебютный официальный мини-альбом американского хип-хоп исполнителя Vince Staples, опубликованный Def Jam Recordings.

Предпосылки 
11 августа 2014 Винс анонсировал выход нового трека под названием Blue Suede. 15 августа он опубликовал музыкальный видеоклип на данный трек. 2 сентября Винс сообщил, что релиз выйдет 23 сентября, однако в связи с некоторыми юридическими проблемами, альбом был перенесён на неопределённый срок. 9 сентября Винс выпустил второй сингл, Hands Up. 25 сентября он анонсировал новую дату выхода EP — 7 октября 2014. 1 октября Винс выложил официальный трек-лист альбома.

Реакция критиков 

Hell Can Wait получил высокие оценки музыкальных критиков. Джей Бальфур из HipHopDX написал: «В эти 24 минуты, что длится альбом, ты в самом деле получаешь удовольствие от лаконичности Hell Can Wait, отчасти из-за его сжатости, отчасти из-за намёков на последующий релиз. Его песни достоины особого внимания». Крэйг Дженкинс из Pitchfork также благоприятно отозвался об альбоме, заявив: «У него действительно хороший продакшн, который должен подтолкнуть его в высшую лигу». Эммануил C.M. из XXL писал: «С каждом новой песней, с каждым новым проектом виден его творческий рост. Фанаты видят, что его талант становится всё более отлаженным и сконцентрированным». Также редактор портала AllMusic писал, что «для полноты всей картины необходимо было сделать альбом чуть более продолжительным».

Список композиций 
 Все песни написаны Vince Staples.

Примечания

Бит из сингла «Blue Suede» использует сэмпл из трека «Bitches Ain’t Shit» от Dr. Dre. Причём сам бит сделан так, что соответствует изначальной концепции музыкального стиля джи-фанка от Cold187um из группы Above the Law и напоминает сингл Murder Rap.

Место в чартах

Ссылки 

Мини-альбомы 2014 года
Мини-альбомы на английском языке
Мини-альбомы Def Jam Recordings
Альбомы Винса Стейплса
Альбомы, спродюсированные No I.D.